L'adjectif italien  signifie « turcs ».

Nom de famille 
 Palmeron Turchi (XIVe siècle), banquier d'Asti au service de la maison de Savoie ;
 Alessandro Turchi (1578 - 1649), peintre italien baroque de l'école véronaise ;
 Giorgio Turchi (1931 - 2022), joueur italien de football ;
 Marine Turchi (1982 -), journaliste française ; 
 Luc Turchi (1995 -), coureur cycliste luxembourgeois.

Lieux 
 Scala dei Turchi, paroi rocheuse dans la province d'Agrigente.

Architecture 
 Fondaco dei Turchi, édifice de style vénéto-byzantin à Venise ;
 Palazzo Turchi di Bagno, palais historique à Ferrare en Émilie-Romagne.

Politique 
 Giovani turchi, groupe de jeunes hommes politiques sardes.